Ви́ктор Про́хоров:
 Прохоров, Виктор Сергеевич (род. 1949) — советский кинорежиссёр и монтажёр.
 Прохоров, Виктор Яковлевич (род. 1946) — народный депутат РСФСР и Российской Федерации (1990—1993).